Anexo embrionário
E-mail - nos e-mails, os arquivos que são anexados às mensagens
Lista

Ver também 
 Anexos na Wikipédia - na Wikipédia, as listas ficavam num domínio chamado "Anexo"

Desambiguação